Abendschau ist der Name mehrerer regionaler Magazinsendungen der ARD-Landesrundfunkanstalten:

 Abendschau (Berlin), eine regionale Nachrichtensendung im rbb Fernsehen des Rundfunk Berlin-Brandenburg
 Abendschau (Bayerischer Rundfunk), eine regionale Nachrichtensendung im BR Fernsehen
 Abendschau (SDR, SWF und HR), ehemalige gemeinsame regionalen Nachrichtensendung des Südwestfunks, des Süddeutschen Rundfunks und des Hessischen Rundfunks

Siehe auch:
 Abendschau – Der Süden